Mika Kallio
  Hideo Kanaya
  Takazumi Katayama
  Daijiro Kato
  Ken Kavanaugh
  John Kocinski
  Pentti Korhonen
  Tomoyoshi Koyama
  Bruno Kneubühler
  Randy Krummenacher
  Hiroaki Kuzuhara

K